Флавия Пеннетта и Мартина Хингис — победительницы турнира.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Роберта Винчи /  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Полуфинал)
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай (Полуфинал)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта /  Мартина Хингис (Титул)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд, отказ)
  Кара Блэк /  Каролин Гарсия (Финал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Уханя по теннису 2014